Algemeen
 Jacht (activiteit), iemand die op dieren jaagt
 Scheepsjager, mens of dier dat een schip trekt
 Jager (infanterie), licht bewapende, snelle militaire eenheid
  Regiment Limburgse Jagers
 Jager-verzamelaar, groep mensen die voornamelijk van de jacht leefde
 Jagers, familie van vogels uit de orde steltloperachtigen.
 Jägermeister, sterkedrank
 Een zwerkbalspeler

Personen
 Durk Jager, bestuursvoorzitter Proctor & Gamble
 Michel Jager, politicus
 Okke Jager, theoloog

Vervoer
 Vlieger (scheepszeil), zeil tussen de voormast en de boegspriet
 Torpedobootjager, zie Lijst van jagers bij de Koninklijke Marine
 Straaljager, jachtvliegtuig
 Haringjager, snelvarend schip behorend bij de haringvloot
 walvisjager, snelvarend schip behorend bij de walvisvloot

Zie ook 
 De Jager, doorverwijspagina